Партнёрство:
 Партнёрство — взаимоотношения между участниками, партнёрам, в совместной деятельности.
 Государственно-частное партнёрство
 Гражданское партнёрство
 Социальное партнёрство
 Стратегическое партнёрство
 Риск-разделённое партнёрство — в промышленности объединение усилий поставщиков компонентов продукции в НИОКР; головным партнёром выступает производитель сложного технического изделия (машины, самолёта и т.п.).
 Партнёрство — в законодательстве многих стран эквивалент российского товарищества.
Партнёрство — юридическая форма организации предприятия: 
 Некоммерческое партнёрство
 Дачное некоммерческое партнёрство

См. также 
 Партнёр
 Партнёрская программа